Černý (tschech. Schwarz) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Černý (1864–1952), tschechischer Schriftsteller und Slawist

 David Černý (* 1967), tschechischer Bildhauer

 Milan Černý (* 1988), tschechischer Fußballspieler

 Ondřej Černý (* 1999), tschechischer Skilangläufer
 Pavel Černý (* 1962), tschechischer Fußballspieler
 Radek Černý (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Slavoj Černý (* 1937), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Teodor Černý (* 1957), tschechoslowakischer Radrennfahrer 
 Tomáš Černý (* 1985), tschechischer Fußballspieler

 Vladimír Černý (1926–2016), tschechoslowakischer Moderner Fünfkämpfer 
 Zdeňka Černý (1895–1998), US-amerikanische Cellistin

Siehe auch:
 Cerny (Begriffsklärung)
 Czerny
 Cserni